M/S Kungsholm har flere betydninger:

 M/S Kungsholm (færge) – et passagerskib bygget i 1990.
 M/S Kungsholm (Svenska Amerika Linien) – et svensk passagerskib tilhørende Svenska Amerika Linien bygget 1927-1928.